Пуле — фамилия.

Известные носители:

 Пуле, Гастон (1892—1974) — французский скрипач и дирижёр.
 Пуле, Жерар (род. 1938) — французский скрипач.
 Пуле, Жорж (1902—1991) — бельгийский литературовед и литературный критик.
 Пуле, Эрик ван де (род. 1961) — бельгийский автогонщик.

См. также 
 Пулле